23. edycja akademickich mistrzostw świata w piłce ręcznej odbyła się w Maladze w Hiszpanii w dniach 27 czerwca – 2 lipca 2016. Wzięło w nich udział 8 drużyn.

System rozgrywek 
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy: Y i Z. Do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. Pozostałe zespoły walczyć będą o miejsca 5-8.

Losowanie 
Losowanie zostało przeprowadzone 1 czerwca 2016 w siedzibie FISU w Lozannie. W wyniku losowania zostały utworzone grupy:

Faza grupowa

Grupa Y 

|}

Wyniki

Grupa Z 

|}

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały 
 Wyniki

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Piłka ręczna kobiet